Свердловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Свердловский сельсовет — в Хабарском районе Алтайского края.
 Свердловский сельсовет — в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Свердловский сельсовет — в Тоцком районе Оренбургской области.